Das American Collegiate Invitational 2017 war ein Einladungsturnier im US-amerikanischen College Tennis, das parallel zur zweiten Woche der US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City stattfand.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Herren auf usopen.org (pdf, englisch)
 Turnierplan Damen auf usopen.org (pdf, englisch)

US Open 2017
College-Tennis-Saison 2017/18
2017